Somali – region administracyjny Etiopii
 Somali – grupa etniczna, zamieszkująca tereny Półwyspu Somalijskiego
 somali – język z rodziny kuszyckiej
 owca Somali

Kolonie 
 Somali Brytyjskie – obecnie część Somalii, de facto niepodległy Somaliland
 Somali Francuskie – obecnie niepodległe państwo Dżibuti
 Somali Włoskie – obecnie część Somalii

Okręty
 Somali – francuski niszczyciel typu Arabe z I wojny św.
 HMS Somali – brytyjski niszczyciel typu Tribal z II wojny św.